Southside Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Southside Township (Kansas)
 Southside Township (Minnesota)